Хиптис () — род растений семейства Яснотковые, включающий в себя 300-400 видов. Виды Хиптиса распространены в тропических и умеренных областях американского континента. Среди них присутствуют как однолетние и многолетние травы, так и небольшие деревья и кустарники. Хиптис колосоносный культивируется для получения из его семян масла, похожего на кунжутное. Настой ароматных листьев Хиптиса пахучего употребляют в лечебных целях.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 295 видов. Некоторые из них:

Примечания

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment
 USDA Plants Profile

Котовниковые
Флора Южной Америки